Mümmelmannsberg (Hamburg), een buurt in Hamburg
Mümmelmannsberg (metrostation), een station van de Hamburgse metro